Фигель — фамилия.
 Фигель, Войцех (род. 1950) — польский профсоюзный деятель, активист «Солидарности».
 Фигель, Ян (род. 1960) — словацкий и европейский христианско-демократический политик.